De Koeweitse voetbalbeker 1998 (Emir Cup) was de 37ste editie van de strijd om de nationale voetbalbeker van Koeweit, die werd georganiseerd door de Koeweitse voetbalbond (KFA). Het toernooi begon op 19 maart en eindigde op 31 maart 1998. Kazma SC won de beker voor de zesde keer in de clubgeschiedenis door Al-Arabi in de eindstrijd met 3–1 te verslaan.

Schema

1998
Koeweit